Gernika-Lumo (Guernica y Luno) – miasto w Hiszpanii; jego zniszczenie jest symbolem brutalności faszystów.
 Guernica y Luno – polski grupa zespół muzyczny

Zobacz też 
 Guernica (ujednoznacznienie)